Мателита Буадромо (, род. 15 января 1996, , Лау, Фиджи) — фиджийская пловчиха, многократный призёр Тихоокеанских игр и . Принимала участие в летних Олимпийских играх.

Биография 
Мателита родилась в 1996 году в деревне Нарои на фиджийском острове Моала. Дебют на международных (ещё юниорских) первенствах состоялся в 2006 году. Она принимала участие в ряде соревнований среди стран Океании по плаванию и достигла там следующих результатов:

Также спортсменка принимала участие в Играх Содружества 2014 (Глазго, Шотландия) и 2018 гг. (Голд-Кост, Австралия); Олимпийских играх 2012 г. в Лондоне и 2016 г. в Рио-де-Жанейро; Чемпионатах мира 2011 в Шанхае, Чемпионатах мира 2013 в Барселоне, Чемпионатах мира 2015 в Казани, Чемпионатах мира 2017 в Будапеште.

Спортсменка года и пловчиха года на Фиджи в 2010 году.

Младшая сестра Метилиты, Джоэлин, также занимается плаванием,  Фиджи на Южнотихоокенских играх 2003 года.

Примечания 

Пловцы Фиджи
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Участники Игр Содружества